Csehország
 Lesina, Třebeň településrésze a Chebi járásban
 Horvátország
 Hvar (olaszul Lesina), dalmáciai sziget
 Olaszország
 Lesina, község Puglia régióban, Foggia megyében